Lola Montez ist der Name folgender Personen:
 Lola Montez (Elizabeth Rosanna Gilbert; 1821–1861), irische Hochstaplerin und Tänzerin

Lola Montez steht für:
 Bezeichnung für die vom Kunstverein Familie Montez in Frankfurt am Main betriebene Eventlocation
 Lola-Montez-Haus, Gebäude im Münchner Stadtteil Harlaching
 Lola Montez (1918), deutscher Spielfilm von Robert Heymann aus dem Jahr 1918
 Lola Montez, die Tänzerin des Königs, deutscher Spielfilm von Willi Wolff aus dem Jahr 1922
 Lola Montez (1955), deutscher Spielfilm von Max Ophüls aus dem Jahr 1955
 Lola Montez (Lied), Lied der dänischen Metalband Volbeat